Александр Александрович Ольхин:
 Ольхин, Александр Александрович (1812—1873) — русский генерал-лейтенант артиллерии. 
 Ольхин, Александр Александрович (1839—1897) — русский юрист.